Meziříčí kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Meziříčí (ort i Tjeckien), Södra Böhmen, 
 České Meziříčí, ort, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar